Alicia är ett släkte av koralldjur. Alicia ingår i familjen Aliciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner